Virapoullé est le patronyme de plusieurs personnalités politiques françaises originaires de l'île de La Réunion :
Louis Virapoullé, né en 1934 et mort en 2002.
Jean-Paul Virapoullé, né en 1944, petit frère du précédent.
L'amendement Virapoullé est une disposition de la Constitution française adoptée par un amendement de Jean-Paul Virapoullé.